Annabelle Lanyon – attrice inglese
 Charles Lanyon – architetto britannico
 Macbriare Samuel Lanyon DeMarco – cantautore e polistrumentista canadese
 Peter Lanyon – pittore britannico